
Termin -{AMS}- ima više značenja.

 alfa-Metilserotonin, neurotransmiter
 alfa-Metilstiren, hemijski posrednik